Борис Николаевич Кошелохов (1942, Златоуст — 11 июля 2021, Санкт-Петербург), известный в художественном Петербурге под прозвищем Боб — советский и российский художник-авангардист.

Биография 
В 1962 году переехал в Ленинград. В период с 1962 по 1976 год перепробовал много рабочих профессий. 

С 1976 года — профессиональный художник. В 1977 году организовал группу художников-нонконформистов «Летопись», представлявшую чрезвычайно разнородный спектр направлений: от крайнего экспрессионизма до примитивизма. 

В 1978 году эмигрировал в Италию, однако через несколько месяцев вернулся в СССР. В 1970—1980-е годы организовал несколько неофициальных выставок.

В 2020 году мастерская художника располагалась в арт-центре на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге, известном как «Улица Леннона».

Работы Кошелохова представлены в Русском музее (Санкт-Петербург), областных музеях Севастополя, Хабаровска, в государственном музее Нюрнберга, в частных галереях и коллекциях в странах бывшего CCCР, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Бельгии, Англии, Польше, Чехии, США, Японии, Южной Корее.

О Борисе Кошелохове снят документальный фильм «Two Highways» (режиссёры Александр Марков, Ник Теплов).

Скончался в Мариинской больнице Санкт-Петербурга от коронавирусной инфекции.

Персональные выставки 
 2012 — «70000 лет. Боб Кошелохов» Новый Музей, Санкт-Петербург, Россия
 2010 — Живопись из проекта «Two Highways», Выставочный зал «А-Я», Санкт-Петербург, Россия
 2009 — «Two Highways» Anna Nova Art Gallery, Санкт-Петербург, Россия
 2008 — Выставочный зал Фонд «Эра», Москва.
 2008 — Галерея «Anna Nova», Санкт-Петербург.
 2005 — Галерея «Сельская Жизнь», Санкт-Петербург.
 2002 — Галерея «На Обводном», Санкт-Петербург.
 2002 — Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург.
 2001 — Русский музей, Санкт-Петербург — живопись, графика, скульптура.
 2000 — Эсберг (Дания).
 1997 — Галерея Werdermann Art, Гамбург.
 1992 — Галерея Werdermann Art, Гамбург.
 1992 — Мастерская Кремера, Берлин.
 1992 — Галерея «Федор», Сестрорецк.
 1992 — Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург.
 1990 — Галерея Henry Pochon, Лион, Париж.
 1989 — Варшава, Гётеборг, Стокгольм, Амстердам.
 1988 — Галерея Kanta Sztuka, Гданьск.
 1987 — Центральный выставочный зал, Ленинград.
 1986 — Дирекция областных музеев, Ленинград.
 1982 — Квартирная выставка, Ленинград.
 1978 — Соверато, Катандзаро, Рим.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт художника

Художники Санкт-Петербурга
Художники неофициального искусства СССР
Умершие от COVID-19 в России